Alvin Plantinga, Amerikaans filosoof 
Klaas Plantinga, Nederlandse oprichter van de Plantinga distilleerderij
Piet Plantinga, Nederlands waterpolospeler
Richelle Plantinga, Nederlands jeugdactrice
Friese achternaam